Сандро Яхангир (; род. 19 февраля 1992, Зутермер), более известный под своим сценическим именем Sandro Silva (Сандро Сильва) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер. Его сингл «Epic» с участием Quintino, стал хитом в нидерландском чарте.

Дискография

Чарты

Синглы 
 2011: Epic (ft. Quintino)
 2012: Core
 2012: Let Go Tonight (ft. Jack Miz)
 2013: Puma
 2013: Payback
 2014: Miraj
 2014: Throne
 2014: Chasing Dreams (ft. D..D.)
 2014: Siphony (ft. Arston)
 2014: 200K (Free)
 2014: P.L.U.R.
 2015: Feristarter
 2015: Aftermath (ft. Quintino)
 2015: Someone Like You (ft. Dirtcaps)
 2015: Vandals (ft. Thomas Newson)
 2015: BYOS (ft. Futuristic Polar Beams)
 2015: Hell Of Q Night (ft. GTA)
 2015: Hooya (ft. Shaan)
 2016: Tekeover (ft. Arston)
 2016: Spartan
 2016: Breaking Walls (ft. Rochelle)
 2016: Stay Inside (ft. Kepler)
 2017: That Girl (ft. Badd Dimes)

Ремиксы 
 2012: Дэвид Гетта — The Wolf (ft. Sia) (Sandro Silva Remix)
 2012: Rita Ora — Now We Do (Sandro Silva Remix)
 2013: D.O.D. — Break (Sandro Silva Remix)
 2014: Gia & X-Vertigo — Bombs (Sandro Silva Remix)
 2016: Vigel — Bounce To The Rhythm (Sandro Silva Remix)

Примечания

Ссылки 
 sandrosilva.tv/ — Официальный сайт Сандро Сильва
 Beatport
 

Продюсеры Нидерландов